Рега́лия (мн. ч. регалии) (от  — букв. принадлежащий царю):

 Знаки царской, королевской и императорской власти
 Инсигнии — древние внешние знаки могущества, власти или сана.
 Исторические регалии Российского государства — царские регалии, напр. шапка Мономаха и императорский скипетр.
 Папские регалии и знаки отличия
 Регалии японских императоров
 Чешские королевские регалии

 Исключительные права
 Регалии — различные исключительные права верховной государственной власти.
 Монетная регалия — исключительное право государства на чеканку монеты и выпуск её в обращение.
 Почтовая регалия (нем. Postregal, Post-Regal) — исключительное право правительства содержать в пределах государственной территории почтовые учреждения.
 Соляная регалия — во многих странах в разное время налог на соль.

Примечания

См. также